Tsrntja kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tsrntja (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Pazardzjik, 
 Tsrntja (distrikt i Bulgarien, Smoljan), Obsjtina Dospat, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar